Paraploactis är ett släkte av fiskar. Paraploactis ingår i familjen Aploactinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Paraploactis